Galbusera – azienda alimentare italiana
Galbusera – azienda motociclistica italiana
Galbusera Bianca – frazione di La Valletta Brianza, comune italiano della provincia di Lecco in Lombardia
Galbusera Nera – frazione di La Valletta Brianza, comune italiano della provincia di Lecco in Lombardia

Persone
Ilaria Galbusera (1991) – pallavolista italiana 
Mario Galbusera (1924-2018) – imprenditore italiano, fondatore dell'azienda alimentare
Pasquale Galbusera (1943) – pittore e scultore italiano
Plinio Galbusera – imprenditore italiano, fondatore della casa motociclistica